Arthur Capel (1604-1649),  Capel, un royaliste anglais ;
 Arthur Capel (av. 1632-1683),  comte d'Essex, un homme politique anglais.
 Arthur Edward "Boy" Capel († 1919), un joueur anglais de polo.